Jean Raffard (né en 1966), tromboniste français ;
 Daniel Raffard de Brienne (1927–2007), journaliste et écrivain français ;
 Arnaud Raffard de Brienne (né en 1954), essayiste français, fils du précédent.